Une olivette est un clos planté d'oliviers. Par extension, « olivettes » (au plur.) désigne une danse folklorique, proche de la farandole.
Le mot est aussi utilisé pour :

Prénom 
 Olivette Thibault (1914-1995), actrice québécoise ;
 Olivette Otele, (1970-), professeure d'histoire à l'Université de Bath Spa.

Patronyme 

 Nina Olivette (1910–1993), actrice américaine.

Toponyme 

 Abri de l'Olivette, port-abri sur la côte ouest du Cap d'Antibes ;
 Barrage des Olivettes, dans la commune de Vailhan dans le département de l’Hérault ;
 Moulin de l'Olivette, un des plus anciens moulins à huile du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Olivette, une ville de la proche banlieue de Saint-Louis, dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis.

Œuvres 

 Les Noces d'Olivette,  opéra-comique de Edmond Audran (1879).

Voir aussi